Бакнер има више значења:
 Бакнер (Кентаки)
 Бакнер (Арканзас)
 Бакнер (Илиноис)
 Бакнер (Мисури)